Anis Kachohi, ou simplement Anis, est un chanteur français de chanson française, jazz, blues, reggae, né le  à Pontoise.

Biographie 
Né d'une mère russe et d'un père marocain, il grandit dans la campagne du Vexin, avant que sa famille ne s'installe, alors qu'il est âgé de 8 ans, en banlieue parisienne, à Cergy.

Adolescent, il écoute beaucoup de blues et de chanson française : Tom Waits, Bo Diddley, John Lee Hooker, Billie Holiday, Édith Piaf et Colette Magny. Il écoute aussi beaucoup de rap.

Au printemps 2003, il enregistre son premier album au studio Gang à Paris. Cet album présente des textes autobiographiques, sombres et toutefois empreints d'autodérision. La musique est un mélange de ses influences soul, reggae et blues.

En avril 2006, il est nommé parmi les coups de cœur de l'Académie Charles-Cros et pour le programme Chroniques lycéennes-Prix Charles Cros des lycéens 2007. France 2 le choisit comme chanteur de l'été : la chaîne diffuse alors régulièrement ses clips Cergy, Intégration et Avec le vent.

En avril 2008 Anis entre en studio et ouvre son blog. En , sortie de son troisième album, Rodéo Boulevard.

Il a signé une pétition en faveur de la loi Hadopi, mais a changé d'avis plus tard.

De 2010 à 2015, Anis fait de rares apparitions pour des petits concerts sur l’île de La Réunion où il habite.

En , Anis annonce le début d'une nouvelle tournée puis un nouvel album prévu pour fin 2016.

Discographie

Références

Liens externes 
 
 

Chanteur français du XXIe siècle
Nouvelle scène française
Musicien lié au Val-d'Oise
Nom de scène
Mononyme
Naissance en mars 1977
Naissance à Pontoise